— японский футболист, нападающий. В составе национальной сборной Японии стал обладателем Кубка Азии 1992 года.

Клубная карьера 
На протяжении своей футбольной карьеры выступал за клуб «Урава Ред Даймондс», к которому присоединился в 1989 году после окончания Высшей школы института технологии Сагами и . В то время команда носила название «Мицубиси Моторс» и выступала во втором дивизионе японской соккер-лиги. В своём первом сезоне Фукуда забил 36 мячей и помог клубу вернуться в высшую лигу страны.

Когда в начале 90-х JSL подверглась преобразованию с целью сформировать новую профессиональную лигу, «Мицубиси» был переименован в «Урава Редс». Его игроки получили статус профессиональных футболистов, в том числе и Фукуда. 9 июня 1993 года он забил свой первый гол в Джей-лиге в матче против «Касима Антлерс» на их домашнем стадионе. Он запомнился ещё и тем, что все полевые игроки подбежали к автору забитого мяча, чтобы отпраздновать его успех, и не сразу заметили как судья подал сигнал к продолжению игры, а игрок соперников Хисаси Куросаки успел сравнять счёт. В сезоне 1995 года Фукуда забил 32 гола и стал лучшим бомбардиром лиги и был включён в символическую сборную по итогам чемпионата.

В сезоне 1999 года «Урава Редс» боролся за выживание, чтобы не покинуть Джей-лигу команда должна была выиграть в последнем матче в основное время. В то время за победу в основное время присуждали 3 очка, в дополнительное время существовало правило золотого гола, и в этом случае победителю присуждалось 2 очка. «Урава» не смог одержать победу за 90 минут матча, и на дополнительное время игроки вышли с пониманием, что в следующем году они в высшем дивизионе уже не сыграют. Фукуда сумел забить золотой гол, который болельщики назвали «самым грустным золотым голом в мире».

Фукуда завершил карьеру после сезона 2002 года. Все матчи в зрелом возрасте он провёл за одну команду, и стал знаковым игроком для клуба, получив от болельщиков прозвище Мистер Редс. В 2003 году на домашнем стадионе был организован его прощальный матч, который посетили более 50 000 болельщиков.

Национальная сборная 
С 1990 по 1995 год сыграл за национальную сборную Японии 45 матчей, в которых забил 9 голов. Его дебют состоялся 27 июля 1990 года в матче Кубка династии против Южной Кореи в Пекине. Свой первый гол за сборную Фукуда забил в матче Кубка Династии против Китая 24 августа 1992 года. Также он был членом национальной сборной, которая выиграла Кубок Азии 1992 года. Сам Фукуда провёл на турнире 4 игры и забил гол в полуфинале против Китая.

Во время отборочных матчей к чемпионату мира 1994 года, сборной Японии руководил тренер Ханс Офт, и команда была близка к выходу в финальную часть своего первого Кубка мира. В последнем решающем матче квалификации против Ирака, Фукуда вышел на поле, заменив Кэнта Хасэгаву на 59-й минуте. Но, и как его партнёры по команде не смог помешать иракскому полузащитнику сравнять счёт, похоронивший надежды Японии на участие в главном футбольном турнире. Тот драматичный матч японские болельщики помнят до сих пор и называют «Агонией в Дохе» или «Трагедией в Дохе».

После футбола 
Фукуда после окончания игровой карьеры работает футбольным комментатором и обозревателем в различных программах и журналах. Он также приобрел тренерскую лицензию S-класса, необходимую для работы с клубами Джей-лиги в 2007 году. В следующем году он стал помощником тренера «Уравы Редс» и проработал до своей отставки в 2010 году.

Достижения

Командные 
 Япония
 Победитель Кубка Азии: 1992

Индивидуальные 
 Символическая сборная Джей-лиги: 1995
 Лучший бомбардир Джей-лиги: 1995
 Лучший бомбардир Урава Ред Даймондс: 152
 Игрок месяца АФК: 1995

Статистика

В клубе

В сборной

Примечания

Ссылки 
 Japan National Football Team Database
 Официальный сайт

Футболисты Японии
Выпускники Университета Тюо
Игроки сборной Японии по футболу
Игроки ФК «Урава Ред Даймондс»